Audrey Hollander (4 de novembro de 1979 em Alexandria, Virginia) é uma atriz pornográfica americana. Nas suas atuações é adepta do sexo estilo hard, produzindo cenas de duplas e triplas penetrações anais, assim como técnicas de sexo oral profundo.

Premiações e indicações 

 2005 AVN Award for Best All-Girl Sex Scene (Video) – The Violation of Audrey Hollander (with Gia Paloma, Ashley Blue, Tyla Wynn, Brodi & Kelly Kline)
 2005 XRCO Award for Best Girl/Girl – The Violation of Audrey Hollander
 2006 Venus Paris Fair / EuroEline Awards : Best International Actress
 2006 AVN Award for Female Performer of the Year
 2006 AVN Award for Best Group Sex Scene (Video) – Squealer (with Smokey Flame, Jassie, Kimberly Kane, Otto Bauer, Scott Lyons, Kris Slater & Scott Nails)
 2006 AVN Award for Best Anal Sex Scene (Film) – Sentenced (with Otto Bauer)
 2008 AVN Award for Most Outrageous Sex Scene - Ass Blasting Felching Anal Whores (with Cindy Crawford (porn star) & Rick Masters)

Filmografia 

 2 In The Chute (2007)
 2 In The Can (2005)
 2 Of A Kind (2004)
 Anal Supremacy (2005)
 Anal Trainer 7 (2004)
 Anal Vixens (2005)
 Ass Cream Pies 4 (2004)
 Ass Fucked 1 (2004)
 Assploitations 8 (2007)
 ATM City #2 (2005)
 Babes Illustrated #15 (2005)
 Bang It (2004)
 Barely Legal 45, 50  (2004)
 Barely Legal Summer Camp #2 (2004)
 Bedford Wives (2004)
 Big Tit Ass Stretchers 3 (2007)
 Butt Cream Pie #3 (2003)
 Coming From Behind (2004)
 Crack Addict #1 (2004)
 Crescendo (2006)
 Deep In Malezia (2005)
 Drilled And Filled (2004)
 Droolin' & Toolin' (2004)
 Erotica XXX 6 (2004)
 Filthy Things 2 (2004)
 Fresh New Faces 4 (2004)
 Gag Factor 14 (2004)
 Gangbang Girl 35 (2004)
 Girlvert 6 (2004)
 Gutter Mouths 29 (2004)
 Harder Faster 4 (2004)

 Hittin' Dat White Azz! 1 (2004)
 Initiations #15 (2004)
 Inside Jobs (2007)
 Kane's World: The Best Of Kimberly Kane (2005)
 Liquid Gold #9 (2004)
 Masturbation Mania (2004)
 Nasty Girls #35 (2007)
 Neo Pornographia 1 & 4 (2005)
 Nina Hartley's Guide To Spanking (2004)
 Obsession (2005)
 Ole' In & Out #2 (2005)
 Oral Consumption #9 (2007)
 Runaround Sue (2004)
 Sassy Latinas (2005)
 Savanna Samson Superstar (2004)
 Secrets Of The Hollywood Madam #1 (2004)
 Sentenced (2005)
 Skin (2005)
 Sodomized (2004)
 Stripper School Orgy (2005)
 Throat Gaggers #6 (2004)
 Tough Love #2 (2004)
 Twist Of Anal (2004)
 Up Your Ass #21 (2004)
 Violation Of Gia Paloma (2004)
 Wetter The Better #1 (2004)
 Young Sweet Muffins (2005)

Nota de origem: searchextreme

Ligações externas 

 Entrevista no Xcitement Magazine.

Atrizes pornográficas dos Estados Unidos
Naturais de Alexandria (Virgínia)